Dendroceros är ett släkte av bladmossor. Dendroceros ingår i familjen Dendrocerotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Dendroceros